Andy Roddick era o atual campeão, mas se aposentou em setembro de 2012. Feliciano López conquistou o título, derrotando Gilles Simon na final por 7–6(7–2), 6–7(5–7), 6–0.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Milos Raonic (Segunda rodada)
 Gilles Simon (Final)
 Philipp Kohlschreiber (Segunda rodada)
 Juan Mónaco (Segunda rodada)

<li>  Kevin Anderson (Primeira rodada)
<li>  Alexandr Dolgopolov (Primeira rodada)
<li>  Andreas Seppi ''(Semifinais)
<li>  Fabio Fognini ''(Quartas de final)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= A Seppi
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= G Rufin
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= R Harrison
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=7<sup>7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= P-H Mathieu
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6<sup>4

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= R Štěpánek
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Matosevic
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= K Anderson
| RD1-score09-1=6<sup>4
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= J Benneteau
| RD1-score10-1=7<sup>7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= B Tomic
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= J Ward
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= K Edmund
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= K de Schepper
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= A Seppi
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= R Harrison
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03=
| RD2-team03= R Štěpánek
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= P Kohlschreiber
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= J Benneteau
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=6<sup>4
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= B Tomic
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=7<sup>7

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= K Edmund
| RD2-score07-1=6<sup>5
| RD2-score07-2=6<sup>3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= G Simon
| RD2-score08-1=7<sup>7
| RD2-score08-2=7<sup>7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= A Seppi
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= R Štěpánek
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= B Tomic
| RD3-score03-1=6<sup>8
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= G Simon
| RD3-score04-1=7<sup>10
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=7
| RD4-team01= A Seppi
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= G Simon
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

Qualificatório
Cabeças de chave

 Guido Pella (Primeira rodada)
 Alex Bogomolov Jr. (Segunda rodada) Ryan Harrison (Qualificado)
 Kenny de Schepper (Qualificado)

<li> Guillaume Rufin (Qualificado)
<li> James Blake (Qualificado)
<li> Michael Russell ''(Qualificador)
<li>  Martín Alund ''(Qualificador)

Qualificados James Blake
''' Guillaume Rufin

<li> Ryan Harrison
<li> Kenny de Schepper

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S